Molekulska formula -{C12H17NO2}- se može odnositi na:

 1,3-Benzodioksolil-N-metilbutanamin
 Ciklopiroks
 EDMA
 Metilendioksietilamfetamin
 3,4-Metilendioksi-N-metilfentermin
 4-Metil-2,5-metoksifenilciklopropilamin
 Fenobukarb
 2,N-Dimetil-4,5-metilendioksiamfetamin
 Metilendioksidimetilamfetamin
 Promekarb